Die Telioserien 2006/07 war die erste Spielzeit der norwegischen Eliteserien im Schach, sie erhielt ihren Namen nach dem Hauptsponsor.

Norwegischer Mannschaftsmeister wurde die Oslo Schakselskap, in die 1. divisjon absteigen mussten die Trondheim Sjakkforening und der Randaberg Sjakklubb.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Telioserien 2006/07.

Spieltermine 
Die Wettkämpfe fanden statt am 10., 11. und 12. November 2006, 12., 13. und 14. Januar, 9., 10. und 11. März 2007. Alle Wettkämpfe wurden zentral in Oslo ausgerichtet.

Saisonverlauf 
Während die Oslo Schakselskap praktisch schon zwei Runden vor Schluss als Meister feststand, fiel die Entscheidung im Abstiegskampf erst in der Schlussrunde. Durch Siege konnten sich der Asker Schakklubb und der Akademisk Sjakklubb Oslo retten, während die Trondheim Sjakkforening durch eine Niederlage gegen das Schlusslicht Randaberg Sjakklubb abstieg.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Norwegischen Schachverband (norwegisch)

Sportveranstaltung in Norwegen
Schach (Norwegen)
Schachveranstaltung 2006
Schachveranstaltung 2007